«Красавица и Чудовище» (, ) — волшебная сказка, известная в нескольких вариантах, наиболее распространённый опубликован Жанной-Мари Лепренс де Бомон в 1757 году; традиционно публикуется в приложениях к «Сказкам матушки Гусыни».

В театре 
 «Земира и Азор» — опера-балет Андре Гретри на сюжет сказки «Красавица и Чудовище» (1771).
 «Красавица и Чудовище» — мюзикл Алана Менкена, основанный на одноимённом мультфильме студии Уолта Диснея (1993).
 «» — камерная опера Филипа Гласса по сценарию Жана Кокто (1994).
 «Красавица и Чудовище» — балеты хореографов Дэвида Бинтли (2003) и Дэвида Никсона (2011).

Экранизации

Кино 
 «Красавица и Чудовище» — фильм Жана Кокто c Жаном Маре в главной роли (Франция, 1946).
 «» — фильм-сказка Эдварда Кана (США, 1963).
 «Красавица и Чудовище» — фильм студии Hallmark Hall Of Fame (США, 1976).
 «» — фильм-драма Нильса Малмронса (Дания, 1983).
 «» — фильм-мюзикл с Ребеккой Де Морнэй в главной роли (США—Израиль, 1987).
 «Красавица и Чудовище» — американский фильм (2003).
 «» — фильм Дэвида Листера с Джейн Марч в главной роли (США, 2005).
 «Красавица и Чудовище» - фильм с Корнелией Грёшель в главной роли (Германия, Австрия 2012)
 «Красавица и Чудовище» — фильм Кристофа Гана, в главных ролях Леа Сейду и Венсан Кассель (Франция—Германия, 2014).
 «Красавица и Чудовище» — фильм Билла Кондона, в главных ролях Эмма Уотсон и Дэн Стивенс (США—Великобритания, 2017).

Телевидение 
 «Красавица и Чудовище» — телесериал с Линдой Хэмилтон в главной роли (США, 1987—1990).
 «» — телевизионный фильм Дэвида Листера с Эстреллой Уоррен в главной роли (Австралия, 2009).
 «Красавица и Чудовище» — американский телесериал с Кристин Кройк в главной роли (2012).
 «Красавица и Чудовище» — фильм Фабрицио Коста, в главных ролях Бланка Суарес и Алессандро Прециози (Италия—Испания, 2014).

Мультипликация 
 «Красавица и Чудовище» — мультипликационный фильм производства студии Уолта Диснея (США, 1991). Его продолжения:
 «Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество» (1997).
 «Красавица и Чудовище: Волшебный мир Белль» (1998).
 «» — мультипликационный фильм (Япония—США, 1992).

В музыке 
 La Belle et la Bête — песня в исполнении Жерара Ленормана, записанная Жан-Мишелем Жарром в 1975 году (перевышла в 1986 году как Second Rendez-Vous).

См. также 
 Красавица для чудовища
 Красавица и уродина